Curriculum vitae – życiorys
 Cross of Valour – najwyższe australijskie odznaczenie cywilne przyznawane za odwagę,
 Cross of Valour – najwyższe kanadyjskie odznaczenie cywilne przyznawane za odwagę,
 Rachunek wariacyjny (ang. Calculus of Variations),
 Układ kataklizmiczny (ang. Cataclysmic Variable star).